Metacyclops exsulis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1951 roku na podstawie prac naukowych francuskiego zoologa Henriego Gauthiera.

Przypisy 

Metacyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1951 roku